Two Mile Prairie peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté non-incorporée du comté de Boone dans le Missouri.
 Two Mile Prairie, un parc et une réserve en Floride.